Kraß steht für:

 Andreas Kraß (* 1963), deutscher Literaturwissenschaftler 

 Kraß (Gemeinde Großkirchheim), Ortschaft von Großkirchheim, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Kraß (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft der Gemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Kraß (Gemeinde Himmelberg), Ortschaft der Gemeinde Himmelberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Kraß (Gemeinde Wies), Ortsteil von Wies, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Krass (Begriffsklärung)
 Crass (Begriffsklärung)
 Graß